Kaše může znamenat:

 kaše – pokrm polotuhé konzistence

příjmení 
 David Kaše (* 1997), lední hokejista
 Jaroslav Kaše (* 1926), marxistický teoretik
 Jiří Kaše (1946–2022), historik umění
 Ondřej Kaše (* 1995), lední hokejista
 Tomeš Kaše (1858–1910), novinář

přezdívka
 „Král kaše“ – lidové pojmenování českého krále (1306–1307) Rudolfa Habsburského (1281–1307)

podobné
 Filip Kaša (* 1994), český fotbalista

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení